Glaucidium je lahko:

 Glaucidium (sova), rod pigmejskih sov.
 Glaucidium (rastlina), rastlinski rod v družini zlatičevke, Ranunculaceae.